Чесменское воинское кладбище — находится в Московском районе Санкт-Петербурга, рядом с Чесменской церковью. На кладбище захоронены ветераны суворовских, кутузовских и других походов русской армии, а также защитники Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

История 
Вначале на кладбище хоронили ветеранов русской армии, проживавших в Военной Чесменской богадельне, которая размещалась в бывшем Чесменском дворце. К середине XX века старые захоронения были уничтожены, а на их месте было создано кладбище защитников Ленинграда.

7 мая 2003 года у входа на кладбище был установлен памятный крест в честь всех погибших воинов. У основания креста находится доска с надписью: «Вечная память павшим во имя России в период: Отечественной войны 1812, Русско-турецких войн 1828—1829, 1877—1878, Крымской кампании 1853—1855, Русско-японской войны 1904—1905, Первой мировой войны 1914—1918, Великой Отечественной войны 1941—1945». 

В 2011 году на кладбище были проведены работы по реставрации и благоустройству.

На кладбище похоронены 

 Н. Н. Магдик, Герой Советского Союза
 А. Т. Севастьянов, Герой Советского Союза
 С. В. Сёмин, Герой Советского Союза
 Ф. А. Смолячков, Герой Советского Союза
 М. И. Яковлев, Герой Советского Союза

Примечания

Ссылки 
 О кладбище

Кладбища по алфавиту
Кладбища Санкт-Петербурга